Ха́йме Энри́ке А́лас Мора́лес (; род. 30 июля 1989 года в Сан-Сальвадоре, Сальвадор) — сальвадорский футболист, полузащитник клуба «Мунисипаль» и сборной Сальвадора.

Клубная карьера 

Алас начал свою карьеру в возрасте 16 лет в сальвадорской команде «Сан-Сальвадор» в 2006 году. В том же году он перешёл в аргентинский «Ривер Плейт», где выступал за резервную команду. В 2010 году Алас вернулся в Сальвадор, где выступал за «Луис Анхель Фирпо». 16 сентября в матче против «Онсе Мунисипаль» Алас забил первый гол за команду. Летом 2012 года Хайме перешёл в норвежский «Русенборг», подписав контракт до 2015 года. 2 августа в отборочном матче Лиги Европы против швейцарского «Серветта» он дебютировал за новый клуб. 5 августа в поединке против «Олесунна» Алас дебютировал за «Русенборг» в Типпелиге.

17 июля 2013 года был передан в аренду клубу американскому «Сан-Хосе Эртквейкс» до конца года. 4 августа в матче против Чивас США он дебютировал в MLS.

В поисках игровой практики в начале 2014 года Хайме перешёл в мексиканский «Бальенас Галеана» из Лиги Ассенсо. Сыграв несколько матчей он перешёл в «Ирапуато», но не сыграв ни минуты летом вернулся на родину. Его новой командой стал ФАС. 21 сентября в матче против «Санта-Теклы» Алас дебютировал за новый клуб. 2 ноября в поединке против «Агилы» Хайме забил свой первый гол за ФАС.

В начале 2015 года Алас перешёл в гватемальский «Мунисипаль». 1 февраля в матче против «Малакатеко» он дебютировал в чемпионате Гватемалы. 26 октября 2016 года в поединке против «Малакатеко» Хайме забил свой первый гол за «Мунисипаль».

Международная карьера 
9 октября 2010 года в товарищеском матче против сборной Панамы Алас дебютировал за сборную Сальвадора. 15 января 2011 года в поединке Центральноамериканского кубка против сборной Никарагуа Хайме забил свой первый мяч за национальную команду.

В том же году в составе национальной сборной Алас принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он принял участие в матчах против сборных Панамы, Мексики, Кубы и Коста-Рики.

В 2015 году в составе сборной Хайме принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Канады, Коста-Рики и Ямайки.

В 2019 году Алас был включён в состав сборной Сальвадора на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Голы за сборную Сальвадора

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Сальвадора
Игроки сборной Сальвадора по футболу
Игроки ФК «Луис Анхель Фирпо»
Игроки ФК «ФАС»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Мунисипаль»